Valík může být:

 tunel Valík u Plzně

příjmení
 Dominik Valík (* 1998) – český lední hokejista
 Jiří Valík (* 1966) – český sportovec, atlet
 Radim Valík (* 1931) – český katolický kněz
 Tomáš Valík (* 1964 – 2016) – český herec

Rozcestníky - příjmení